Il mondo secondo Monsanto, libro – inchiesta di Marie-Monique Robin, 2008
Il mondo secondo Monsanto, documentario di Marie-Monique Robin, 2009